AFCA peut désigner :
 Association française du cinéma d’animation, une association loi de 1901 fondée en 19711 qui soutient le cinéma d'animation ;
 Austin Film Critics Association, une association américaine de critiques de cinéma, basée à Austin, aux États-Unis ;
 Australian Film Critics Association, une association australienne de critiques de cinéma.

Voir aussi